Ligue 1 2003-04 var den anden sæson under det nye navn for den bedste, franske fodboldrække. Olympique Lyonnais vandt sæsonen med 79 point.

Stilling 

||rowspan=3 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=6 style="background-color:#F9F9F9;"|

Kilde:

Referencer 

Fodboldsæson 2003-04
2003-04